Канарравилл — город в округе Айрон, Юта, США. На 2016 год его население составляло 378 человек.

Демография 
По данным переписи 2000 года, в Канарравилле проживает 96 семей из 311 человек в 125 домохозяйствах. Плотность населения — 266.8 чел/км².

Расовый состав 
 95,50 % белых
 1,61 % коренных американцев
 0,96 % остальных рас
 1,93 % смешанных рас.

4,50 % от всего населения — испаноязычные.

Возрастной состав 
Население города по возрастному диапазону распределяется следующим образом: 22,2 % — жители младше 18 лет, 8,7 % — между 18 и 24 годами, 19,3 % — от 25 до 44 лет, 28,3 % — от 45 до 64 лет и 21,5 %— в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 44 года. На каждые 100 женщин в Канарравилле приходится 80.6 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходится уже 82.1 мужчин сопоставимого возраста.

Семейный состав 
Население города по составу семьи распределяется следующим образом: 68,0 % совместно проживающих супружеских пар (24.0 % с детьми младше 18 лет); 8,0 % — женщины, проживающие без мужей. 22,4 % не имеют семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2.49 человека, а средний размер семьи — 2.86 человека. В одиночестве проживают 21,6 % населения, 16,0 % составляют одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Доходы 
Средний доход домохозяйства в городе — $34,375,средний доход для семьи — $38,906.

Мужчины имеют медианный доход в $25,938 в год против $13,750 среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения составляет $14,773.

10,0 % семей и 40 % населения проживают за чертой бедности, включая 20 % жителей младше 18 лет и 38 % в возрасте 65 и старше.

География 
По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь 1,2 квадратных километров (0,46 квадратных миль).

Канарравилл расположен рядом с юго-западным концом .

История 
Поселение Канарра, позднее переименованное в Канарравилл, было построено на ручье Канарра и заселено американскими поселенцами в 1861 году. Изначально город был назван в честь вождя Пьют Канарра или Куанарра, но поселенцы записали его как Канарра. Первые поселенцы состояли из семей, которым пришлось уехать из , когда тот был практически уничтожен во время .

См. также 
 Список городов Юты

Примечания 

Города Юты
Населённые пункты, основанные в 1861 году
Населённые пункты округа Айрон (Юта)